

Persone 
 Antonio Egas Moniz – psichiatra, politico, letterato e neurochirurgo portoghese, Premio Nobel per la medicina 1949
 Ernest Moniz – fisico e politico statunitense, impegnato nell'amministrazione Obama
 Filipa Moniz – nobile portoghese, moglie di Cristoforo Colombo
 Lúcia Moniz – cantante e attrice portoghese
 Martim Moniz – condottiero che secondo la leggenda partecipò all'assedio di Lisbona del 1147
 Ricardo Moniz – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Wendy Moniz – attrice statunitense di origini portoghesi

Altro 
 Golpe Botelho Moniz – tentativo di colpo di Stato nel 1961 in Portogallo
 Porto Moniz – comune portoghese nella regione autonoma di Madera